Старая Белица — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Старая Белица — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Старая Белица — деревня в Гомельском районе Гомельской области (Старобелицкий сельсовет).
 Старая Белица — деревня в Гомельском районе Гомельской области (Урицкий сельсовет).
 Старая Белица — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Россия 
 Старая Белица — село в Конышёвском районе Курской области.